Головина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Головина, Алла Сергеевна (урожд. баронесса Штейгер, во втором браке де Пелиши; 1909—1987) — русская поэтесса.
 Головина, Варвара Николаевна (урождённая Голицына; 1766—1821) — графиня, фрейлина двора, художница, мемуаристка.
 Головина, Вера Леонидовна (1902—1988) — советская драматическая актриса театра и кино.
 Головина, Евгения Павловна (род. 1999) — российская спортсменка (водное поло).
 Головина, Елена Викторовна (род. 1961) — советская биатлонистка.
 Головина, Елизавета Николаевна (более известна под фамилией Потоцкая; 1795—1867) — фрейлина двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Головина (Юргенсон) Надежда Александровна (1855—1943) — русская революционерка, народница.
 Головина, Наталья Ивановна (в замужестве Куракина; 1766—1831) — кавалерственная дама ордена Святой Екатерины меньшего креста, статс-дама.
 Головина, Нина Феодосьевна (1936—2023) — советская актриса кино и озвучивания.
 Головина, Ольга Николаевна (1902—1975) — артистка оперы, педагог.
 Головина, Раиса Викторовна (род. 1987) — российская лыжница.
 Головина, Раиса Семёновна  (1904—?) — звеньевая семеноводческого совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Головина, Светлана Васильевна (род. 1948) — актриса, художник-график.
 Головин, Татьяна (Головина, Татьяна Григорьевна; род. 1988) — французская теннисистка.

Населённые пункты 
 Головина — деревня в Томском районе Томской области.
 Головина — деревня в Тюменском районе Тюменской области. См. также